The Almost — американський рок-гурт, створений 2005 року у Клірвотер. Одним з засновників гурту став колишній учасник Underoath Аарон Жілеспі.

Гурт видав 3 студійні альбоми, 3 EP, 6 синглів та відзняв 7 відеокліпів.

Склад гурту 
Поточний склад
 Aaron Gillespie — вокал, ритм-гітара, ударні, клавішні (з 2005)
 Dusty Redmon — гітара, бек-вокал (з 2007)
 Jay Vilardi — бек-вокал, ритм-гітара (з 2007)
 Joe Musten — ударні (з 2008)
 Jon Thompson — бас-гітара (з 2010)

Колишні учасники
 Alex Aponte — бас-гітара (2007–2010)
 Kenny Bozich — ударні (2007–2008)
 Nick D'Amico — ритм-гітара (2007)

Дискографія

Альбоми

EP

Демо

Сингли

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Музичні гурти Флориди
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 2005
Музиканти Virgin Records
Засновані у США 2005